Arnold de Fine er navnet på flere personer:

 Arnold de Fine (kapelmester) (ca. 1530-1586) – dansk organist og kgl. kapelmester
 Arnoldus de Fine kgl. musiker 1603-ca. 1627
 Arnold de Fine (biskop) (1614-1672) – dansk biskop og historiker